Азијско првенство у рукомету за жене је такмичење националних женских репрезентација Азије које се одржава сваке две године од 1987. у организацији Азијске рукометне федерације -{(Asian Handball Federation, АХФ)}-. Поред освајања титуле првака Азије, првенство такође служи каоквалификациони турнир за Летње олимпијске игре и за Светско првенство.

Одржано је 13 првенстава. Број учесника је био променљив од 6 на почетку, па 4 до 10, па опет 8 колико их је било на последњем првенству. На свим првенствима су учествовале три репрезентације: Женске репрезентације Кине, Јужне Кореје и Јапана.

Укупно је учествовало 16 репрезентација, од којих је само 5 освајало медаље. Највише освојених титула има Јужна Кореја 10. Актуелни првак Азије је репрезентација Казахстана.

Азијска првенства у рукомету за жене 

1 Играно у јануару 2000.
 Игран лига систем, није било финалне утакмице.

Биланс медаља

Учешће на Азијском првенству за жене

Спољашње везе 
 Азијска рукометна конфедерација

Азијско првенство у рукомету